Makrem Missaoui (14. veljače 1981.), tuniški rukometni vratar. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Tuniški rukometni vratari